Il singolare dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Nicolas Escudé, già detentore del titolo, ha vinto in finale 3–6, 7–6(7), 6–4, contro Tim Henman.

Teste di serie

  Juan Carlos Ferrero (primo turno)
  Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
  Marat Safin (secondo turno)
  Sébastien Grosjean (semifinali)

  Thomas Johansson (secondo turno)
  Tim Henman (finale)
  Roger Federer (quarti)
  Goran Ivanišević (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2002
ATP Tour 2002